

Anno 
 556 o 556 a.C.

Codici 
 556 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Reintal, presso Monaco di Baviera

Matematica 
 556 – numero